Chevrolet Blazer (он же GMC Jimmy) — среднеразмерный внедорожник, производившийся Chevrolet (подразделение корпорации GM) в период с 1983 по 2005 год. С 1992 года большой GMC Jimmy стал называться Yukon, и поэтому индекс S-15 был добавлен к названию меньшего GMC Jimmy. Начиная со второго поколения (1995 год), большой Blazer был переименован в Chevrolet Tahoe и эти внедорожники среднего размера продавались как совершенно новый Chevrolet Blazer.



Первое поколение 

В результате топливно-энергетического кризиса 1981 года, а также из-за постоянно увеличивавшегося импорта автомобилей, автопроизводители США начали постепенный переход на более компактные автомобили с более экономичными двигателями. Поэтому уже в 1982 году в дополнение к полноразмерному внедорожнику Chevrolet K5 Blazer был создан ещё один внедорожник с названием Blazer S-10. От K5 новый S-10 отличался более компактными размерами, пружинной передней подвеской и цельнометаллическим кузовом. Задняя подвеска, традиционно для внедорожников тех лет, была на листовых рессорах.

S-10 Blazer, как и предшествующий K5, не имели съёмных кунгов, и долгое время, как и они, выпускались только в трёхдверном кузове. Аналогичная машина продавалась под именем GMC Jimmy, а в 1991 году более дорогая версия автомобиля вышла на рынок как Oldsmobile Bravada.

Blazer мог иметь либо задний, либо подключаемый полный привод с электронной раздаточной коробкой.

Двигатели и трансмиссии 
Chevrolet Blazer S-10 оснащался двигателями GM 2.0 (83 л. с.) и V6 2.8 (110 л. с.), а также 1,9-литровыми бензиновыми и 2,2-литровыми дизельными двигателями Isuzu. В 1985 году четырёхцилиндровые силовые агрегаты были заменены новой четырёхцилиндровый двигатель объёмом 2,5 литра, а в 1988 году вместо прежнего шестицилиндрового двигателя появился новый, 4,3-литровый мощностью 150—160 л.с.

Двигатель 1,9 л. устанавливался в основном на автомобили, продаваемы в Калифорнии. Там этот двигатель заменял собой 2,0-литровый мотор из-за действовавшего в штате закона о выбросах.

Бензиновые двигатели объёмом 1,9 и 2,0 л. и дизельные объёмом 2,2 л в 1985 года были заменены более мощными двигателями «Iron Duke» V6 объёмом 2,5 л. Этот двигатель был достаточно мощным (98 л. с.), при этом за счёт низких оборотов был достаточно экономичен.

Изначально на все Blazer S-10 комплектовались пятиступенчатой механической коробкой передач Borg-Warner T-5. Однако в процессе производства были освоены другие модели 5-ступ. МКПП, такие как Getrag 290, Hydramatic 290 и 5LM60.

Модернизации 
В 1990 году модельный ряд пополнился пятидверной версией.

В 1991 году Blazer претерпел небольшой рестайлинг. Внешних изменений было немного: появилось новая безрамочное стекло задней двери, держащееся на двух чёрных петлях и новая решётка радиатора. В салоне появилась новая торпеда с цифровым щитком приборов и рулевое колесо с четырьмя спицами. Наиболее примечательным стало появление у Blazer антиблокировочной тормозной системы.


Второе поколение 

В 1995 году дебютировало второе поколение Chevrolet Blazer, которое сохранило рамную конструкцию предшественника. Появился полностью новый кузов и салон, плавные линии, аккуратные обводы кузовных панелей сделали кузов значительно современнее. Внешние и внутренние размеры автомобиля были увеличены, что позволило сделать его среднеразмерным внедорожником.

Материал салона был либо матерчатый, либо отделанный светлой кожей. Водительское сидение имеет большое количество электронных и механических регулировок. В рулевом колесе появилась подушка безопасности водителя. Напольный рычаг коробки передач устанавливался в машины для некоторых северных штатов США, Канады, Европы и Японии.

Chevrolet Blazer, произведённые в США, имеют более прямые линии кузова с более «агрессивными» чертами передка, более технологичное оснащение и отделку салона, а также самый мощный двигатель V6 объёмом 4,3 л. (193 л.с.) с распределённым впрыском. Для американского рынка был доступен Blazer в трёхдверном кузове.

У моделей с двигателями V6 была развитая вакуумная система. На разрежении впускного коллектора в автомобиле работало подключение переднего моста, усилитель тормозов и управление климат-контролем. На внутренней части капота у таких машин стоял сферический корпус — вакуумный аккумулятор.

В 1998 году Blazer претерпел небольшой рестайлинг. Появилась новая торпеда с большими кнопками и более эргономичным управлением, а также большие дверные ручки и подголовники для заднего ряда сидений. Подушка безопасности переднего пассажира теперь стала стандартной в базе. Решётка радиатора, разделённая по горизонтали декоративной планкой, разделила переднюю светотехнику пополам. Дисковые тормоза стали устанавливаться на все четыре колеса в паре с алюминиевыми двухпоршневыми суппортами.

В 1999 году в продаже появилась премиальная версия Trailblazer. От других модификаций Trailblazer отличался декоративными молдингами по бортам, двухцветной обивкой салона, рулём, обтянутым кожей, стереосистемой Bose с возможностью чтения компакт-дисков, а также систему беспроводного управления «HomeLink».

В 2002 году, с выходом нового Chevrolet Trailblazer, который теперь являлся самостоятельным автомобилем, производство классического Blazer в США было прекращено. В Канаде Blazer продержался на конвейере до 2005 года.

В других странах 
В том же 1995 году, параллельно с американским Blazer, в Бразилии началось производство ещё одного Chevrolet Blazer, предназначенного для стран Южной Америки. У бразильского автомобиля совершенно другой передок, иные кузовные панели и другие двигатели: бензиновые моторы объёмом 2,2 л. (113 л.с.) и 4,3 л. (179 л.с.), а также 2,5 л. (95 л.с.).

7 декабря 1995 году бразильское подразделение GM и Елабужский автомобильный завод подписали договор о создании совместного предприятия по сборке Chevrolet Blazer в России. Выпуск внедорожников официально стартовал в декабре 1996 года, а в апреле 1997 года начались продажи Blazer российской сборки.

По сути, в Елабуге собирались лишь машинокомплекты Blazer, поставлявшиеся с бразильского завода из-за океана, представлявшие собой готовые автомобили, но без бамперов, зеркал, светотехники, обивки салона, сидений. Российские Blazer оснащались четырёхцилиндровыми моторами объёмом 2.2 мощностью 106 л. с., пятиступенчатой МКПП и задним приводом.

Автомобиль продавался у российских дилеров за $23.000, что являлось высокой ценой для российских покупателей и причиной слабых продаж. Грянувший в 1998 году экономический кризис снизил продажи до минимума, и даже снижение цены до $16.000 не помогло их «оживить». Весной 1999 года сборка Blazer в России была прекращена, однако нераспроданные машины ещё в течение двух лет продавались в автосалонах. Всего было собрано 3,8 тыс. елабужских Blazer.

Примечания 

Blazer